Константин Королёв:
 Королёв, Константин Алексеевич (1917—2010) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Константин Петрович (1901—1985) — советский учёный в области динамики и прочности локомотивов.